2726 км — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Западно-Сибирской железной дороги располагается между станциями Сыропятское и Московка. Расположена на территории Октябрьского административного округа Омска, ближайший населённый пункт — посёлок (район) Осташково Октябрьского округа в 2 км.

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2726 км

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги